Mlanje Mountain kan syfta på:

Geografi

Malawi 

 Sapitwa, bergstopp, Södra regionen, Mulanje District, 
 Mulanje Mountains, bergskedja, Södra regionen, Mulanje District, 

Robotskapade Malawiförgreningar